Kubo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Itsuo Kubo
 Hitoshi Kubo